Pfarrkirche St. Nikolaus steht für:
 zahlreiche Kirchen zu Ehren des Hl. Nikolaus mit Pfarrsitz, siehe Nikolaikirche

 Pfarrkirche St. Nikolaus (Eggen), in Eggen, Südtirol (hll. Nikolaus und Laurentius)